Januszkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Januszkowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Januschkau, 1938 bis 1945: Osterschau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Januzskowo (Nowa Wieś Wielka), Ort im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, vor 1945: Johannisthal, Kreis Hohensalza, Wartheland, Posen
 Januszkowo (Żnin), Ort im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, vor 1945: Januschkowo/Januszkowo, Kreis Znin, Posen

Siehe auch:
 Januszkowice